Шебеко, Николай:
 Шебеко, Николай Игнатьевич (1834—1904) — русский генерал от кавалерии, губернатор Бессарабии (1871—1879).
 Шебеко, Николай Николаевич (1863—1953) — 1-й секретарь посольства в Дании, в 1912—13 посланник в Румынии.